Deel van een krachtterm of verwensing om iemand te verstaan te geven weg te gaan: "Ga uit mijn schietlap!".
 Leren tuigje voor de hand, om de knokkels te beschermen tijdens het knikkeren.
 Leren lap die als bescherming om de onderarm (bij rechtshandigen: de linkerarm) wordt gebonden bij het handboogschieten.
 (Handzame) katapult ten behoeve van katapultschieten, in het Zuid-Nederlands ook wel schietlapschieten genoemd.